Аксумла — топоним.

 Аксумла — село в Татарстане.
 Аксумла — река в Татарстане.